Hunter puede referirse a:

Personajes 

 Alberta Hunter (1895-1984), cantante estadounidense de blues y jazz nacida en Memphis.
 Amy Hunter (1966-), actriz y modelo estadounidense.
 Anthony Rex Hunter (1943-), oncólogo británico.
 Chris Hunter (1984-), jugador estadounidense de baloncesto.
 Duncan Hunter (1948-), también conocido como Duncan Lee Hunter, político estadounidense, miembro del Partido Republicano.
 Frank Hunter (1894-1981), también conocido como Francis "Frank" Townsend Hunter, jugador estadounidense de tenis.
 Heather Hunter (1969-), también conocida como Heather Keisha Hunter, exactriz pornográfica estadounidense, de ascendencia afroestadounidense.
 Holly Hunter (1958-), también conocida como Holly Paige Hunter, actriz estadounidense.
 Howard William Hunter (1907-1995), también conocida cono Howard W. Hunter, abogado, religioso, y decimocuarto presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde 1994 hasta su fallecimiento en 1995.
 Ian Hunter (1939-), cantante y compositor inglés, conocido por liderar la banda de rock 'Mott the Hoople' desde su creación en 1969 hasta su disolución en 1974.
 Ian Hunter (1900-1975), actor británico.
 Jeffrey Hunter (1926-1969), también conocido como Henry Herman “Hank” McKinnies, actor de cine y televisión estadounidense.
 John Hunter (1728-1793), cirujano y anatomista escocés, y líder en cuanto a la aproximación experimental a la medicina.
 Kim Hunter (1922-2002), también conocida como Janet Cole, actriz estadounidense.
 Mark Hunter, teclista de la banda inglesa de rock alternativo constituida en 1981, y conocida con el nombre 'James'. 
 Mark Hunter (1977-), vocalista y compositor estadounidense.
 Matt Hunter (1998-), también conocido como Matthew Alexander Hunter Correa, cantante estadounidense de pop adolescente, compositor, y actor de voz, de origen colombiano-italiano.
 Matthew Albert Hunter (1878-1961), científico e investigador metalúrgico neozelandés, conocido por haber desarrollado el primer proceso industrial para producir titanio metálico dúctil puro.
 Norman Hunter (1943-2020), futbolista inglés (ya retirado).
 Paul Hunter, director estadounidense de videos musicales.
 Rachel Hunter (1969-), modelo y actriz neozelandesa.
 Robert Hunter (1977-), ciclista profesional sudafricano (ya retirado).
 Robert Hunter (1941-2019), también conocido como Robert Burns y como Robert C. Hunter, letrista, compositor, cantante, traductor, y poeta estadounidense.
 Ronald Jordan Hunter (1993-), también conocido como R. J. Hunter, baloncestista estadounidense.
 Steve Hunter (1948-), también conocido como Stephen John Hunter, guitarrista estadounidense, popular por sus colaboraciones con Lou Reed y Alice Cooper.
 Tab Hunter (1931-), también conocido como Arthur Andrew Kelm, actor y cantante estadounidense.
 William Hunter (1718-1783), anatomista, ilustrador, y médico escocés, así como pintor y escritor.
 William Hunter (1755-1812), traductor, cirujano, y botánico escocés, que llevó especímenes de plantas desde México y Sudamérica a Europa.

Miscelánea 
 Adam Hunter, uno de los héroes callejeros de la serie de videojuegos 'Streets of Rage', que se centran por librarse de una banda mafiosa liderada por el infame Mr. X.
 Howard Hunter, uno de los personajes principales de la serie de televisión 'Hill Street Blues', que fuera interpretado por el actor James B. Sikking.
 MV Robert Hunter, posteriormente renombrado 'MY Steve Irwin', buque principal de la 'Sea Shepherd Conservation Society'.
 Rip Hunter, personaje ficticio de DC Comics.
 Robbie Hunter, también conocido como Robert Georg "Robbie" Hunter, personaje ficticio de la serie de televisión australiana 'Home and Away'.
 Shawn Patrick Hunter, uno de los personajes principales de la comedia de situación estadounidense 'Boy Meets World'.
 Timothy Hunter, también conocido como Tim Hunter, joven hechicero, personaje ficticio de cómic en el universo de DC Comics. 
 Hunter, personaje de la serie de televisión Queer as Folk.
 Hunter, canción de la cantante y compositora islandesa Björk.
 Hunter, canción de la cantante británica Dido.
 Hunter, personaje de ficción del videojuego Halo.
 Hunter, revista española de cómics que se publicó entre 1980 y 1981.
 Hunter × Hunter, anime y manga japonesa.
 Hunter, película de 1986, adaptación de la novela El dragón rojo de Thomas Harris.

Topónimos 

 La estación Hunter, ubicada en la localidad homónima, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 El distrito de Jacobo Hunter, en el Perú.
 Hunter, pueblo del condado de Woodruff, en el estado de Arkansas.
 Hunter, ciudad del condado de Cass, en el estado de Dakota del Norte.
 Hunter, ciudad del condado de Mitchell, en el estado de Kansas.
 Hunter, lugar designado por el censo, en el condado de Carter, en el estado de Misuri.
 Hunter, pueblo del condado de Greene, en el estado de Nueva York.
 Hunter, villa del condado de Greene, en el estado de Nueva York.
 Hunter, lugar designado por el censo, en el condado de Warren, en el estado de Ohio.
 Hunter, pueblo del condado de Garfield, en el estado de Oklahoma.
 Hunter, lugar designado por el censo, en el condado de Carter, en el estado de Tennessee.
 Hunter, pueblo del condado de Sawyer, en el estado de Wisconsin.

Enlaces externos